It’s Country Time steht für folgende musikalischen Werke von Freddy Quinn:
 It’s Country Time (1976), 31. Studioalbum
 It’s Country Time (1992), 42. Studioalbum
 It’s Country Time (Lied)